Saint Florent désigne plusieurs saints chrétiens :

Saints catholiques et orthodoxes 
Par ordre chronologique du décès présumé :

 Florent de Thessalonique ( ou  ), et Benjamin, martyrs ; fêtés le 13 octobre .
 Florent de Vienne (), huitième ou dixième (?) évêque de Vienne dans le Dauphiné ; fêté localement le 3 janvier.
 Florent d'Osimo († 303 ?), et Dioclétien ou Dioclès, disciples de saint Anthime de Rome (?), martyrs à Auximum (Osimo) dans le Picenum (Marches d'Ancône) sous l'empereur Dioclétien ; fêtés le 16 mai en Occident et le 11 mai en Orient.
 Florent de Carthage avec Catulin, Janvier, Julie et Juste († vers 303), martyrs à Carthage en Afrique sous Dioclétien ; fêtés le 15 juillet.
 Florent d'Anjou († 440), ermite à l'île d'Yeu et au Mont-Glonne, serait le frère de saint Florian de Lorch ; fêté le 22 septembre.
 Florent de Cahors (° - †, martyr,  évêque de Cahors ; fêté localement le 4 juillet.
 Florent de Séville († vers 485), ou Florentius, évêque martyr ; fêté le 23 février.
 Florent d'Orange († vers 520 ou 526), ou Florentin, évêque d'Orange dans le Vaucluse ; fêté localement le 17 octobre.
 Florent de Strasbourg († début ), évêque de Strasbourg ; fêté le 7 novembre.
 Florent de Bourges († 664), évêque de Bourges en Berry ; fêté localement le 29 décembre.

Saints et bienheureux catholiques 
 Florent de Carracedo († 1156), abbé de l'abbaye bénédictine de Carracedo dans les montagnes du Leon en Espagne ; fêté le 10 décembre.

Saints orthodoxes
 Florent de Bonn (), avec Cassius, et plusieurs autres martyrs à Bonn en Rhénanie ; fêtés le 10 octobre. 
 Florent de Tichâteau († 407), martyr à Tichâteau en Bourgogne, probablement par la main des Vandales ; fêté le 17 octobre.
 Florent († vers 548), moine à Nursie en Ombrie ; fêté le 23 mai.

Références

Florent